Grand jury – particolare giuria in alcuni ordinamenti di common law

Film
Grand Jury – film del 1936 diretto da Albert S. Rogell
Grand Jury – film del 1976 diretto da Christopher Cain

Televisione 
 Grand Jury – serie televisiva in onda dal 1959 al 1960